Titius peut fait référence à :

Antiquité
Marcus Titius, un sénateur et un général de la fin de la République romaine. 
Tertius, le nom antique de la Krka, en Croatie.

Patronymes
Kaspar Titius (1570-1648), un théologien protestant allemand. 
Gottlieb Gerhard Titius (1661-1714), un jurisconsulte allemand.
Johann Daniel Titius (1729-1796), un astronome allemand.
la loi de Titius-Bode décrit une relation entre les rayons des orbites des planètes et du système solaire 
Salomo Konstantin Titius (1766−1801), un médecin allemand.
 Charles Henri Titius (), docteur en Médecine et Inspecteur du Cabinet d'histoire naturelle du prince électeur de Saxe
Arthur Titius (1864-1936),  un théologien protestant allemand.

Astronomie
(1998) Titius, un astéroïde de la ceinture principale, baptisé en hommage à Johann Daniel Titius. 
Titius (cratère), un cratère situé sur la face cachée de la Lune, baptisé en hommage à Johann Daniel Titius.